CNC, sigle composé de deux fois la lettre C et une fois la lettre N, peut désigner :
 Centre national de la cinématographie, devenu Centre national du cinéma et de l'image animée, un organisme gouvernemental en France ;
 cellulose nanocristalline, une des formes de la nanocellulose ;
 Cercle national des combattants, une association nationale du monde combattant (en France) ;
Collection nationale de Convolvulacées ;
 Confédération nationale des cadres ;
 Conseil national de la communication, un organisme au Burundi, au Cameroun, au Gabon ou en Guinée ;
 Conseil national de la comptabilité, un organisme français chargé d'édicter des normes comptables et auquel a succédé en 2009 l'Autorité des normes comptables ;
 Conseil national de la consommation, un organisme qui rassemble en France les pouvoirs publics, des professionnels et les associations de consommateurs agréées ;
 Comité national de la conchyliculture, une organisation interprofessionnelle française regroupant les professionnels qui se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture ;
 Comité national du Canada ;
 Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes ;
 Concours national commun, un concours d'admission aux grandes écoles d'ingénieurs au Maroc ;
 Conservation de la Nature - Canada, une ONG canadienne ;
 Compagnie nouvelle de conteneurs, un opérateur de transport combiné aujourd'hui rebaptisé Naviland Cargo ;
 couple non cohabitant, un couple ne vivant pas ensemble.
 CNC, cycles nouveau concept, une ancienne marque française de Vélo à assistance électrique ;
 computer numerical control (en français, commande numérique par ordinateur), voir machine-outil à commande numérique ;
 Command and Conquer, un jeu vidéo.

CNC est un code qui peut signifier :
 , dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cnc est une abréviation qui peut signifier :
 Cancer, Cancri, le nom latin et son génitif de la constellation du Cancer.

Abréviation
Code IATA des aéroports